Автократор (др.-греч. αὐτο-κράτεια «самовластие, самодержавие»; от αυτός «сам» + κράτος «власть») — человек, стоящий во главе автократического режима, в основе которого лежит его неограниченная власть. 

Автократор — дневная бабочка рода Парнассиусы из семейства Парусники . Один из редчайших видов рода.
  — монарх с наследственной властью в Древней Греции